De forma genèrica es tracta dels centres formatius on s'imparteix Educació secundària. En el nostre context més immediat es coneixen com:
 Institut d'Educació Secundària, centre educatiu espanyol
 Institut (Catalunya)
 Institut religiós, institut de vida consagrada format per persones que professen una vida i estat religiós